Le Noyer (Alte Alpi)  – comune francese
Le Noyer (Cher)  – comune francese
Le Noyer (Savoia)  – comune francese